﻿

 — железнодорожная станция в городе Ниигата японской префектуры Ниигата, крупнейшего города на побережье Японского моря острова Хонсю. Станция Ниигата находится в центре города, а кроме того, является центральной станцией железнодорожной инфраструктуры вдоль побережья Японского моря и конечной станцией Дзёэцу-синкансэн.

История 
Станция открыта 3 мая 1904 год.

Линии 
 JR East
 Дзёэцу-синкансэн
 Главная линия Синъэцу
 Линия Хакусин
 Линия Этиго

Планировка

Ссылки 
 Niigata Station (JR East) 

Железнодорожные станции в префектуре Ниигата
Линия Дзёэцу-синкансэн